Хоринский наслег — сельское поселение в Сунтарском улусе Якутии Российской Федерации.

Административный центр — село Хоро.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III «Об установлении границ и о наделении статусом городского и сельского поселений муниципальных образований Республики Саха (Якутия)».

Население

Состав сельского поселения

Палеонтология 
На речке Тээтэ вблизи села Хоро Сунтарского улуса нашли местонахождение динозавров начала мелового периода (145—125 млн лет назад). Нашли останки двуногих хищников аллозавров, целурозавров и дромеозавров, четвероногих травоядных стегозавров и камаразавров, рептилию хампозавра.

Примечания 

Муниципальные образования Сунтарского улуса
Сельские поселения Якутии